

Urodzili się 
 Abu Bakr, pierwszy kalif (data sporna lub przybliżona)

573